Struthers ou Struther sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1951), nouvelliste canadienne
, éditeur de film américain
 (1901-1953), écrivaine anglaise

 (née en 1963), femme politique australienne du Queensland
 (née en 1983), chanteuse et compositrice américaine
Sally Struthers (née en 1947), actrice américaine
 (né en 1959), homme politique canadien au Manitoba

Prénom
Struther Arnott (1934-2013), biologiste moléculaire écossais

Toponyme

Lac Struthers, lac de la Saskatchewan

Struthers, ville de l'Ohio

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme